Блейн (округ, Айдахо)
 Блейн (округ, Монтана)
 Блейн (округ, Небраска)
 Блейн (округ, Оклахома)